Botryosphaeriaceae är en familj av svampar. Botryosphaeriaceae ingår i ordningen Botryosphaeriales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Botryosphaeriaceae